Sinica – objaw chorobowy, sygnalizujący problemy z naczyniami krwionośnymi
 Sinica płucna
 Sinica – rodzaj owadów

 Sinica – wieś na Ukrainie
 Sinice – gromada organizmów samożywnych
 Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP
 Sinica, rzeka na Ukrainie